Видродження — название населённых пунктов на Украине:

 Видродження — село в Петропавловском районе Днепропетровской области.
 Видродження — село в Бахмутском районе Донецкой области.
 Видродження — посёлок в Попельнянском районе Житомирской области.
 Видродження — посёлок в Мелитопольском районе  Запорожской области.
 Видродження — село в Жолковском районе  Львовской области.
 Видродження — село в Балаклейском районе Харьковской области.

См. также 
 Возрождение (значения)